Mon grand peut faire référence à :
Mon grand (traduit en français sous le titre Grand comm'ça) (So Big), roman américain d'Edna Ferber, publié en 1924 ;
Les adaptations au cinéma de ce roman :
Mon grand (So Big), film muet américain réalisé par Charles Brabin, sorti en 1924 ;
Mon grand (So Big !), film américain réalisé par William A. Wellman, sorti en 1932 ;
Mon grand (So Big), film américain réalisé par Robert Wise,  sorti en 1953.